Le multipostage (ou encore publication multiple, multipost ou multiposting) est le fait d'envoyer plusieurs messages identiques, chacun à un forum, une liste de diffusion, ou un groupe Usenet. Si on considère l'analogie du courrier postal, le multipostage consiste donc à copier plusieurs fois le même message et à envoyer chaque copie dans une enveloppe séparée aux différents destinataires que sont les forums. Le multipostage est absolument à éviter, car il multiplie les stockages et transmissions. Les administrateurs Usenet lui préfèrent le crosspostage avec suivi (ou follow-up), sachant qu'un crosspostage seul – sans suivi adéquat – est lui aussi à éviter.

Références

Liens externes 
 http://usenetfr.free.fr/BU.htm

Internet
Usenet

de:Crossposting#Multiposting